Деттинген-унтер-Текк (Деттинген; ) — община в Германии, на окраине Швабского Альба в районе Эслинген в земле Баден-Вюртемберг. 

Деттинген вляется частью региона Штутгарт (до 1992 года - регион Средний Неккар) и европейского столичного региона Штутгарт. Небольшая часть (1,44%) района Деттинген является частью биосферной зоны Швабский Альб.

Подчиняется административному округу Штутгарт. Входит в состав района Эслинген.  Население составляет   человек (на ). Занимает площадь 15,13 км². Региональный шифр — 08 116 016.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

 

Города Баден-Вюртемберга